Helmut Jahn, calciatore tedesco
Helmut Jahn, architetto tedesco naturalizzato statunitense